I liga szkocka w piłce nożnej (1952/1953) – pięćdziesiąty szósty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Rangers. Awans uzyskały zespoły Stirling Albion i Hamilton. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Motherwell i Third Lanark.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej